«Заборы и окна. Хроники антиглобализационного движения» () — книга канадской журналистки и писательницы Наоми Кляйн. Вышла в 2002 году. В отличие от более ранней книги Кляйн «No Logo» и более поздней «Доктрина шока», представляет собой не исследовательскую работу, а достаточно свободный по форме сборник очерков, обзоров и речей об антиглобалистическом движении, написанных для различных газет и информационных агентств.

Русский перевод, выполненный Александром Дорманом, вышел в 2005 году в издательстве «Добрая книга».

Ссылки 
 Раздел о книге на сайте Н. Кляйн  

Книги по алфавиту
Публицистика
Антиглобализм
Экономические сочинения
Книги Наоми Кляйн